Yank est un magazine des armées américaines édité pendant la Seconde Guerre mondiale,
 Yank est un photographe français spécialisé dans la photographie de paysages et animalière.